El FC Hegelmann (lt. Kauno rajono futbolo klubas Hegelmann) és un club de futbol lituà de la ciutat de Kaunas, fundat el 2009.

Palmarès 
 A lyga (I): 0
 4 posició: 2022
 Pirma lyga (II): 0
 2 posició: 2020
 Antra lyga (III): 1
 1. posicio: (2018)
 Copa lituana de futbol:
 Finalista: 0

Temporades

Plantilla 2023 
La relació de jugadors de la plantilla del Hegelmann la temporada 2023 és la següent:

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align=left | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Entrenadors 
  Linas Treigys (2015)
  Dainius Šumauskas (2017)
  Vytautas Masaitis (2018–2019)
  Artūras Ramoška (2020)
  Andrius Skerla (2021–...)

Referències

Enllaços externs 
 Officiell: FC Hegelmann
 Officiell (Facebook)
 FC Hegelmann alyga.lt
 FC Hegelmann: Soccerway

Comtat de Kaunas
Clubs de futbol lituans
Organitzacions fundades el 2009